Gondia (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Gondia (stad), een stad in India en de hoofdstad van bovenstaand district
 Gondia (Indonesië), een dorp in Indonesië